USA Sevens 2006 – trzecia edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju USA Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 11–12 lutego 2006 roku na Home Depot Center w Carson będąc czwartym turniejem sezonu 2005/2006.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Home Depot Center zawody były czwartym turniejem sezonu 2005/2006 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Po turnieju NAWIRA Sevens 2005 ogłoszono, że w zawodach wezmą udział Meksyk oraz wspólny zespół Indii Zachodnich, z Ameryki Południowej dołączył zaś Urugwaj. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane w grudniu 2005 roku. Składy zespołów. Składy zespołów.

Faworytem zawodów była reprezentacja Fidżi ze wschodzącą gwiazdą tego sportu Williamem Ryderem. Niespodzianką pierwszego dnia były zwycięstwa Urugwaju nad Szkocją oraz Kanady nad RPA, zaś indywidualnie wyróżniali się Danny Care, Luke Narraway, Mathew Tait, Jone Daunivucu, Cory Jane, Lote Raikabula, Nigel Hunt i Stefan Basson. W turnieju triumfowali reprezentanci Anglii w fazie pucharowej zwyciężając wysoko z RPA i Fidżi.

Wejściówki dla osób poniżej czternastego roku życia kosztowały 10 USD, zaś najtańsze bilety normalne 35 USD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2005/2006)
USA Sevens
2006 w Stanach Zjednoczonych